Гармаш, Го́рмаш — белорусская и украинская фамилия. В переводе — пушкарь (от белор. и укр. «гармата» — пушка).

Известные носители 
 Гармаш, Александр Андреевич (1890—1940) — советский учёный-строитель.
 Гармаш, Артём Владимирович (1982—2012) — прапорщик ОМОНа, Герой Российской Федерации.
 Гармаш, Владимир Яковлевич (1931—2020) — советский и российский терапевт, доктор медицинских наук, профессор кафедры факультетской терапии РязГМУ, заслуженный деятель науки Российской Федерации (1993).
 Гармаш, Дарья Матвеевна (1919—1988) — советский механизатор, Герой Социалистического Труда.
 Гармаш, Денис Викторович (род. 1990) — украинский футболист.
 Гармаш, Михаил Александрович (род. 1993) — украинский киберспортсмен, специализирующийся на League of Legends.
 Гармаш, Николай Кузьмич (1903—1991) — советский аграрий и государственный деятель, Герой Социалистического Труда.
 
 Гармаш, Филипп Николаевич (род. 1989) — украинский волейболист.
 Гармаш, Юрий Тимофеевич (род. 1947) — советский, украинский и российский кинооператор.

Составные фамилии 
 Гармаш-Роффе, Татьяна Владимировна (род. 1959) — российский писатель.

См. также 
 Гармашев
 
 Гармашевка
 Гармаши
 Гормаш, Вячеслав Константинович